Duni est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Egidio Duni (1709-1775), compositeur italien de l'école napolitaine, installé en France
 Elina Duni (née en 1981), chanteuse de jazz helvético-albanaise
 Emanuele Duni (1714-1781), juriste et philosophe italien
  (né en 1950), homme politique tanzanien

Toponymes

Duni, une localité du Népal

Homonymie de patronyme